Syedra (stad), een ruïnestad in Turkije, van de 7e eeuw v.Chr. tot de 13e eeuw in Cilicië
Syedra (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie hangmatspinnen